Cecil Burton henviser til flere personer:

 Else Faber – en dansk forfatter og oversætter, der skrev under pseudonymet Cecil Burton
 Cecil Burton (cricketspiller) – en engelsk cricketspiller